Sabo kan syfta på:

 Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), bransch- och intresseorganisation för kommunala allmännyttiga bostadsföretag i Sverige
 Pablo Leiva Wenger (artistnamnet Sabo), svensk hiphopartist och skådespelare
 Sarbo (distrikt i Liberia)